Il singolare femminile del NASDAQ-100 Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2004.

Serena Williams era la detentrice del titolo.

Serena Williams ha battuto in finale 6–1, 6–1 Elena Dement'eva.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Serena Williams (campionessa)
 Venus Williams (quarti)
 Anastasija Myskina (ritirata)
 Jennifer Capriati(terzo turno)
 Elena Dement'eva (finale)
 Ai Sugiyama (secondo turno)
 Vera Zvonarëva (terzo turno)
 Nadia Petrova (secondo turno)
 Paola Suárez (quarto turno)
 Svetlana Kuznecova (quarto turno)
 Silvia Farina Elia (terzo turno)
 Jelena Dokić (quarto turno)
 Anna Smashnova-Pistolesi (terzo turno)
 Magdalena Maleeva (secondo turno)
 Francesca Schiavone (quarto turno)
 Fabiola Zuluaga (secondo turno)

 Marija Šarapova (quarto turno)
 Magüi Serna (terzo turno)
 Meghann Shaughnessy (secondo turno)
 Lisa Raymond (terzo turno)
 Nathalie Dechy (quarti)
 Tina Pisnik (secondo turno)
 Dinara Safina (secondo turno)
 Alicia Molik (quarto turno)
 Eléni Daniilídou (semifinali)
 María Antonia Sánchez Lorenzo (terzo turno)
 Daniela Hantuchová (terzo turno)
 Lina Krasnoruckaja (secondo turno)
 Karolina Šprem (quarti)
 Petra Mandula (secondo turno)
 Elena Lichovceva (terzo turno)
 Émilie Loit (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

NASDAQ-100 Open 2004